Usa může znamenat:

 USA – v češtině (a v mnoha jiných jazycích) používaná anglická zkratka pro Spojené státy americké, anglicky United States of America
 jméno řeky v Rusku a v Bělorusku:
 Usa (přítok Pečory) – řeka v Republice Komi v Rusku, přítok Pečory
 Usa (přítok Volhy) – řeka v Samarské oblasti v Rusku, přítok Volhy
 Usa (přítok Tomi) – řeka v Kemerovské oblasti v Rusku, přítok Tomi
 Usa (přítok Jeniseje) (také zvaná Us) – řeka v Krasnojarském kraji v Rusku, přítok Jeniseje
 Usa (přítok Němenu) – řeka v Minské oblasti v Bělorusku, přítok Němenu
 Usa (město) – město v prefektuře Óita v Japonsku
 USA (album, King Crimson) – album skupiny King Crimson

Související články 
 USA Today – americký deník
 USA Union – album anglického hudebníka Johna Mayalla

Rozcestníky - místopisné jméno